Geografia
Gminy w USA:
 Bacon (ang. Bacon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bacon (ang. Bacon County) – w stanie Georgia
 Osoby o nazwisku Bacon
 Augustus Octavius Bacon (1839–1914) – amerykański polityk
 Charles Bacon (1885–1968) – amerykański lekkoatleta, biegacz
 Delia Bacon (1811–1859) – amerykańska pisarka i uczona
 Dwayne Bacon (ur. 1995) – amerykański koszykarz
 Edgar Bacon 1887–1963) – brytyjski zapaśnik
 Ernest Bacon (1893–1966) – brytyjski zapaśnik
 Francis Bacon (1561–1626) – angielski filozof
 Francis Bacon (1909–1992) – brytyjski malarz
 Jim Bacon (1950–2004) – australijski polityk
 Kevin Bacon (ur. 1958) – amerykański aktor
 Lloyd Bacon (1889–1955) – amerykański aktor i reżyser
 Lucy Bacon (1857–1932) – amerykańska malarka
 Nathaniel Bacon (1647–1676) – amerykański przywódca polityczny
 Robert Bacon (1860–1919) – amerykański dyplomata, polityk i biznesmen
 Roger Bacon (1214–1292) – angielski filozof, franciszkanin
 Stanley Bacon (1885–1952) – brytyjski zapaśnik
 Walter W. Bacon (1880–1962) – amerykański polityk
 William Thompson Bacon (1812–1881) – amerykański poeta
 Inne
 Liczba Bacona – element folkloru związany z aktorem Kevinem Baconem
 (2940) Bacon – planetoida nazwana na cześć filozofa, Francisa Bacona

Zobacz też